Álvaro Rafael González Luengo o Tata González (Montevideo, 1984), futbolista
 Rafael González Córdova (Santiago, Xile, 1950), futbolista xilè
 Rafael González Martín (Las Palmas de Gran Canaria, 1903 - Barcelona, 1961), futbolista canari
 Rafael González Martínez ((Burgos, 1910 - Barcelona, 1995), periodista i guionista d'historietes
 Rafael González Robles (Avilés, 1970), futbolista asturià